Nan Shui-tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nangangzhi Hangdao, havskanal, Shanghai, 
 Nan Shuidao (havskanal i Kina), 
 Nangang Shuidao, havskanal, Shanghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar